Das Damendoppel (Rollstuhl) der US Open 2018 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerinnen waren Marjolein Buis und Diede de Groot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2018